Příjmení Chamberlain nosilo nebo nosí více osob:

 Alex Oxlade-Chamberlain (* 1993) – anglický fotbalista
 Austen Chamberlain (1863–1937) – britský státník a nositel Nobelovy ceny za mír
 Basil Hall Chamberlain (1850–1935) – britský japanolog
 Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) – anglický filosof, spisovatel, tvůrce rasových a antisemitských teorií
 Jay Chamberlain (1925–2001) – americký jezdec Formule 1
 John Chamberlain (1927–2011) – americký sochař
 Joseph Chamberlain (1836–1914) – britský státník
 Marise Chamberlainová (* 1935) – bývalá novozélandská běžkyně na střední vzdálenosti
 Neville Chamberlain (1869–1940) – britský politik
 Owen Chamberlain (1920–2006) – americký fyzik
 Richard Chamberlain (* 1934) – americký herec
 Spencer Chamberlain (* 1983) – americký hudebník
 Wilt Chamberlain (1936–1999) – americký basketbalista

Anglická příjmení